Tell Abyad kan syfta på följande platser:

Syrien 

 Tall Ubayyiḑ, kulle, Rif Dimashq, 
 Tall Abyaḑ (distriktshuvudort), ar-Raqqah, 

Robotskapade Syrienförgreningar